Henry Hernández (Henry Javier Hernández Álvarez, n. 1982) – calciatore colombiano, attaccante
 Henry Hernández (Henry Edimar Hernández Cruz, n. 1985) – calciatore salvadoregno, portiere